Příjmení Sorel může odkazovat k:

 Agnès Sorel (1421 – 9. únor 1450) – milenka francouzského krále Karla VII.
 Georges Sorel (1894 – 1963) – teoretik anarchosyndikalismu
 Jean Sorel (* 1934) – francouzský herec
 Louise Sorel (* 1940) – americká herečka

fiktivní postava
 Julián Sorel – hlavní postava románu Červený a černý